Авраам Зайденберг (1916—1988) — американський математик.
 Зайденберг Борис Ілліч (1929—2000) — актор театру і кіно, театральний режисер. Заслужений артист РРФСР.
 Вольфганг Зайденберг (* 1962) — німецький актор.
 Денніс Зайденберг (* 1981) — німецький хокеїст, захисник. Виступає за «Нью-Йорк Айлендерс».
 Іван Зайденберг (* 1946) — американський менеджер.
 Яннік Зайденберг (* 1984) — німецький хокеїст, крайній нападник клубу ДХЛ «Ред Булл».